Strang kan syfta på:
 Strang (ätt) – en ätt

Personer
 James J. Strang (1913–1856), en mormon
 Lars Strang (1952–), en finlandssvensk författare, ekonom och före detta företagsledare
 Pekka Strang (1977–), en finlandssvensk skådespelare och teaterchef
 Peter Strang (1957–), en finlandssvensk läkare
 William Strang (1859–1921), en skotsk målare